Гохштейн:

 Гохштейн, Давид Петрович (1905—1984) — советский учёный в области технической термодинамики и теплотехники.
 Гохштейн, Карл Яковлевич (1908—1989) — советский инженер в области систем связи.